Никола Бочев Падевский (; род. 29 мая 1933, Пловдив) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1964). Шахматный теоретик и журналист. В 1980-х годах государственный тренер Болгарии по шахматам. Экономист. Участник многих чемпионатов Болгарии, в том числе в 1954, 1955, 1962 и 1964 — 1-е места. В составе команды Болгарии участник многих международный соревнований, в том числе 11 олимпиад (1956—1978). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Варна (1960 и 1975) — 1-2-е и 1-3-е; Поляница-Здруй (1963 и 1968) — 1-е и 3-5-е; Чачак (1969) — 2-4-е; Бари (1972) — 2-е; Врнячка-Баня (1973), Пловдив (1973, 1974 и 1980) — 4-5-е; Пула (1975, зональный турнир ФИДЕ) и Тимишоара (1977) — 2-3-е, Крагуевац (1984) — 1-2-е; Мальмё (1987) — 4-7-е места.

Спортивные результаты

Книги 
 Сицилианска защите: Първа стъпка по пътя на шахматното майсторство, София, Медицина и физкултура, 1964;
 Испанская партия, София, Медицина и физкултура, 1965;
 Над шахматната дъска, София, Медицина и физкултура, 1968.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Болгарии
Тренеры по шахматам
Шахматные тренеры Болгарии
Шахматные теоретики
Шахматные журналисты
Журналисты Болгарии